Delegatura Ambasady RP w Czkałowie, Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши), obecnie Orenburg – polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w latach 1941–1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należały obwody: czkałowski i aktiubiński oraz Baszkirska Autonomiczna SRR.

Delegaci 
 1941-1942 – Zdzisław Żerebecki, delegat
 1942 – Józef Nowicki, p.o. szefa

Siedziba 
Początkowo mieściła się w Buzułuku (1942), następnie w Czkałowie w Matroskim Zaułku 12 (Mатросский пер.) (1942).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Przypisy

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Czkałow
Stosunki polsko-rosyjskie